Germanes Josefines, congregació fundada a Mèxic en 1872
 Germanes de Sant Josep de Girona, congregació hospitalera fundada a Girona en 1870